Prignac ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Prignac, Gemeinde im Département Charente-Maritime in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Prignac-en-Médoc, ehemalige Gemeinde im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Prignac-et-Marcamps, Gemeinde im Département Gironde in der Region Nouvelle-Aquitaine

Siehe auch:
Preignac und Pérignac